División del Norte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 División del Norte, San Bernardo, 
 División del Norte, Tlahualilo, 
 División del Norte, Tamaulipas, El Mante, 
 División del Norte, Veracruz, Cuitláhuac, 
 División del Norte, Chiapas, Copainalá, 
 División del Norte, Tabasco, Tacotalpa,